Шунут (Шунут-Камень) — гора в Свердловской области России, горная вершина Урала длиной 15 километров. Находится к западу от Екатеринбурга. Является стратотипом, а также самой высокой точкой Коноваловского увала. Известный и часто посещаемый туристами государственный природный заказник Урала с камнями-останцами и покрытый темнохвойной тайгой, являющейся местообитанием редких растений.

Географическое положение 
Гора Шунут расположена на границе Нижнесергинского района и городского округа Ревда, в 10 километрах к юго-западу от посёлка Краснояра. Является высшей вершиной хребта Коноваловский увал, находится в его центральной части. Высота — 726,2 метра. Гора полностью покрыта темнохвойным лесом. Южнее горы находится Шунутское болото, из которого берёт начало река Шунут, правый приток реки Бардым.

Описание 
На вершине горы находятся скалы-останцы, которые с восточной стороны достигают высоты 60—70 метров и издали напоминают средневековую крепость. Массив сложен древними кварцитовыми породами, конгломератами, кварцито-песчаниками. На горе растут редких виды растений: (ветреница уральская, цицербита уральская, подлесник европейский, венерин башмачок, саранка). От лесовозной дороги, идущей вдоль восточного склона хребта, к вершине по просеке отходит тропа. C вершины горы в хорошую погоду различим город Екатеринбург. Гора является памятником природы с южно-таежным ландшафтом и с элементами европейских темнохвойных и широколиственных лесов, со скальными обнажениями и редкими видами растений.

Гора в основном покрыта лесом, за исключением вершины и ряда примыкающих к ней скал. Высота скал — 25—40 метров с запада, 60—70 метров с востока, возраст — более 600 млн лет. По характеру почв и растительного покрова территория этого горного массива с прилегающими землями относится к южной подзоне тайги. На отроге горы Шунут находится известная скала Старик-Камень, которую ещё называют Головой Шунута. К горе подходит грунтовая дорога, идущая от окраины Мариинска. Рядом с Шунутом есть радоновый источник Платонида, и могила старицы Платониды, известные у старообрядцев.

Этимология 
С мансийского языка шун — «существо», башкирского ут-«огонь». Гора использовалась как сторожевая, сигнальный огонь разжигался в случае опасности. Другая версия с тюркского языка шун — «сани», «нарты». В ряде работах вместо Шунут-камень используется название Белый камень (вероятно, за светлый цвет скал). А также широко используется река Шунут, Шунутский рудник, Шунутский увал, Шунутские горы, Шунутский кряж, Шунутская гряда, что говорит о том, что название реки первично.

Памятник природы 
С 1983 года гора Шунут-камень с окружающими лесами площадью в 3806 гектар на территории Нижне-Сергинского лесничества, Билимбаевского лесничества является особо охраняемой территорией Свердловской области, геоморфологическим, стратиграфическим памятником, ландшафтным заказником.

Примечания 

Горные вершины городского округа Ревда
Горные вершины Свердловской области
Скалы Свердловской области
Памятники природы Свердловской области
Рельеф Нижнесергинского района